The Virginia — мини-альбом инди-рок группы The National, вышел 20 мая 2008 года на лейбле Beggars Banquet Records. CD был выпущен вместе с DVD документального фильма Винсента Муна A Skin, a Night. Первое издание винилового альбома было выпущено в январе 2013 года.

Список композиций

Примечания 

Альбомы The National